Alfaro är ett släkte av fiskar. Alfaro ingår i familjen Poeciliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandkarpar
Alfaro